De Chicago Bears (of simpelweg de Bears) is een professioneel American footballteam uit Chicago, Illinois. Ze komen uit in de noorddivisie van de National Football Conference (NFC), onderdeel van de National Football League (NFL).

Het team is opgericht in 1919 in Decatur, Illinois als de Decatur Staleys en is in 1921 verplaatst naar Chicago, waar hun thuisbasis het Soldier Field-stadion is. Het team kent sterke, lang bestaande rivaliteit met de Green Bay Packers, met wie ze meer dan 170 wedstrijden gespeeld hebben.

De Bears hebben 9 NFL kampioenschappen gewonnen. Acht daarvan dateren van voor de Super Bowl periode (1921, 1932, 1933, 1940, 1941, 1943, 1946 en 1963). Eenmaal werd de Super Bowl gewonnen, namelijk in 1985.

Resultaten

Eregalerij 

Super Bowls (1)
 1985

Conference-titels (2)
 1985, 2006

Externe link
Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sportclub in Chicago